Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Víctor Pecci 7-5, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Eliot Teltscher (terzo turno)
 José Higueras (campione)
 Henri Leconte (semifinali)
 José Higueras (semifinali)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Thomas Högstedt (secondo turno)
 Henri Leconte (quarti di finale)
 Lloyd Bourne (secondo turno)

 Peter Elter (secondo turno)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Givaldo Barbosa (secondo turno)
 Andreas Maurer (terzo turno)
 Shahar Perkiss (terzo turno)
 Juan Avendaño (secondo turno)
 Víctor Pecci (finale)
 Hans Schwaier (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1983